Sitio, asedio, toma, conquista o reconquista de Zaragoza, puede referirse a cualquiera de los hechos de armas sufridos por Zaragoza y a los que puede asignarse alguno de esos nombres:
Toma de Zaragoza por el ejército visigodo, 472 (Eurico, reino visigodo de Tolosa).
Asedio de Zaragoza por el ejército franco, fallido, 542 (Childeberto I, reino franco).
Toma de Zaragoza por el ejército árabe, 714 (Musa ibn Nusair, conquista musulmana de la península ibérica).
Asedio de Zaragoza por el ejército carolingio, fallido, 778 (Carlomagno, Imperio carolingio).
Toma de Zaragoza por los Banu Qasi, 856 (Musa ibn Musa, dinastía Banu Qasi -muladíes-).
Asedio de Zaragoza por el ejército castellano, fallido, 1086 (Alfonso VI de León y Castilla).
Toma de Zaragoza por el ejército almorávide, 1110 (almorávides).
Toma de Zaragoza por el ejército aragonés o "reconquista de Zaragoza", 18 de diciembre de 1118 (Alfonso I de Aragón "el Batallador").
Toma de Zaragoza por el ejército leonés, 1136 por Alfonso VII de León
Toma de Zaragoza por el ejército de Felipe II, 1591 (represión de las "alteraciones de Aragón" por el caso de Antonio Pérez).
Toma de Zaragoza por el ejército austracista, 21 de agosto de 1710 (Guerra de Sucesión Española).
Toma de Zaragoza por el ejército borbónico, tras las batallas de Brihuega y de Villaviciosa (9 y 10 de diciembre de 1710 -el ejército austracista retrocedió a Barcelona, donde llegó el 6 de enero de 1711-).
Sitio de Zaragoza (1808), fallido, durante la Guerra de Independencia Española (1808-1814).
Sitio de Zaragoza (1809) durante la Guerra de Independencia Española (1808-1814).
Toma de Zaragoza por el ejército sublevado, 19 de julio de 1936 (general Cabanellas, inicio de la Guerra Civil Española).

Véase también
Historia de Zaragoza
Taifa de Zaragoza

Referencias